Campagne (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Campagne (Landy) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Campagne (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Campagne (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia